Воар или Ваугар (Вогё) (, ) — остров, расположен на западе Фарерского архипелага. Площадь — 176,43 км².

На острове ведётся туристический и охотничий лов рыбы (в частности в устье реки Брейда и на озере Ватнсдальсватн).

На острове расположено крупнейшее озеро Фарерских островов — Сёрвогсватн.

Население 
На сентябрь 2021 года острове расположены следующие населённые пункты:

Также в северной части острова находятся два заброшенных посёлка: Слаттанес () и Вуйкар ().

Транспорт 

На острове расположен международный аэропорт , связывающий Фареры с внешним миром. Он был построен британскими специалистами в ходе Второй мировой войны, во время оккупации Фарер. После войны стоял заброшенным почти два десятилетия. В результате последовавшей модернизации и расширения в настоящее время принимает по 170 тыс. пассажиров в год. Аэропорт имеет одну асфальтовую ВПП длиной 1800 м (сдана в эксплуатацию в декабре 2011).

Пятикилометровый автомобильный туннель, проходящий под Вестманским каналом, соединяет Вагар с островом Стреймой (принят в эксплуатацию в 2002 году).

Известные уроженцы 
 Пауль Эллефсен
 В. У. Хаммерсхаимб
 Торкиль Нильсен
 Расмус Расмуссен

Примечания 

Острова Фарерского архипелага
Регионы Фарерских островов